Il doppio  del Charlottesville Men's Pro Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Treat Conrad Huey e Dominic Inglot erano i detentori del titolo, ma Inglot quest'anno non ha partecipato.

Huey ha fatto coppia con Bobby Reynolds.

John Peers e John-Patrick Smith hanno battuto in finale Jarmere Jenkins e Jack Sock 7–5, 6–1.

Teste di serie

  Treat Conrad Huey /  Bobby Reynolds (quarti di finale)
  John Peers /  John-Patrick Smith (Campioni)

  Robert Farah /  Steve Johnson (primo turno)
  Devin Britton /  Austin Krajicek (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Charlottesville Men's Pro Challenger 2012